Aleixo I Comneno (m. 1118) — imperador bizantino entre 1081 e 1118.
Outras pessoas
 Aleixo Comneno (morto em 1136), filho de Isaac Comneno.
 Aleixo Comneno (co-imperador), filho de João II Comneno.
 Aleixo Comneno (filho de Andrônico I), filho ilegítimo de Andrônico I Comneno.
 Aleixo Comneno (morto em 1183), amante da imperatriz Maria Comnena e líder do conselho regencial de seu filho.
 Aleixo Comneno (morto em 1187), filho de João Comneno, duque de Chipre.
 Aleixo II Comneno, imperador bizantino entre 1180 e 1183.
 Aleixo Comneno (morto em 1188), filho ilegítimo de Manuel I Comneno.
 Aleixo I de Trebizonda, imperador de Trebizonda entre 1204 e 1222.
 Aleixo II de Trebizonda, imperador de Trebizonda entre 1297 e 1330.
 Aleixo III de Trebizonda, imperador de Trebizonda entre 1349 e 1390.
 Aleixo IV de Trebizonda, imperador de Trebizonda entre 1417 e 1429.

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos